Лимерик (графство) — графство в Ирландии.
 Лимерик (город) — город в одноимённом графстве Ирландии.
 Советский Лимерик — советская республика, провозглашённая в 1919 г. в одноимённом графстве.
 Лимерик (поэзия) — стихотворная форма.